Pilain bezeichnet:

 Automobiles Pilain, ehemaliger französischer Automobilhersteller in Lyon von 1902 bis 1920
 Établissements Émile Pilain, ehemaliger französischer Automobilhersteller in Levallois-Perret von 1930 bis 1931
 Rolland-Pilain, ehemaliger französischer Automobilhersteller in Tours von 1906 bis 1931